Франко-итальянское соглашение (1912) — второе (после соглашения 1900 года) и окончательное соглашение Франции и Италии о сферах влияния в Северной Африке.

Предыстория 
Италия, которая начала создавать свою колониальную империю позднее других европейских держав, в средиземноморском регионе желала колонизировать в первую очередь Тунис, а также Триполитанию и Киренаику. В 1881 году Тунис был аннексирован Францией, и с этого времени Италия решила сосредоточиться на экспансии в ливийских землях. В 1890 году правительство Криспи, решив добиться согласия великих европейских держав на аннексию Триполитании и Киренаики, предприняло соответствующие дипломатические шаги в Берлине, Вене и Лондоне. Германия и Австро-Венгрия, которые признали уже в договоре о Тройственном союзе (1887) интересы Италии в североафриканском регионе, подтвердили свое признание договором 1891 года. Британское же правительство в принципе благожелательно относилось к итальянским претензиям на Триполитанию и Киренаику, считая их противовесом французским позициям в Средиземном море. Однако при этом оно находило момент не совсем подходящим для решительных действий, потому что опасалось дипломатического выступления российского правительства. Поэтому британский министр иностранных дел Солсбери и посоветовал итальянскому руководству не спешить с захватом.

Затем уже правительство Рудини взяло курс на улучшение франко-итальянских отношений с целью преодолеть неблагожелательную позицию французского правительства в вопросе о Триполитании и Киренаике. Поскольку Франция хотела бы оторвать Италию от Тройственного союза, она пошла навстречу устремлениям итальянского правительства, однако в обмен на уступку по вопросу о Триполи требовала согласие Италии на предоставление Франции свободы действий в Марокко. По итогам долгих франко-итальянских переговоров (1899—1900) эти державы заключили в Риме секретное соглашение Баррера—Принетти, сделавшее возможным дальнейшее сближение между Италией и Францией и ознаменовавшее начало отхода Италии от Тройственного союза. После боснийского кризиса, в 1909 году по соглашению в Раккониджи Италия получает признание своих притязаний на Триполитанию и Киренаику и со стороны России.

Воспользовавшись благоприятной международной обстановкой, возникшей в связи с Агадирским кризисом, Италия в 1911 году объявила войну Османской империи и, аннексировав Триполитанию и Киренаику, принудила Турцию по Лозаннскому мирному договору 1912 года уступить ей эти территории. Триполитания и Киренаика стали новой итальянской колонией под названием Ливия. Затем, опираясь на соглашение 1900 года, правительство Италии решило использовать Фесский договор для того, чтобы добиться подтверждения Францией своих прав на Ливию.

Заключение соглашения и его условия 
28 октября 1912 года президент Французской республики Пуанкаре и итальянский посол Титтони заключили в Париже соглашение о Ливии и Марокко, которое было оформлено как обмен нотами. Оба государства высказали своё взаимное намерение не препятствовать друг другу во всех предпринимаемых ими действиях (Франции — в Марокко, Италии — в Ливии) и согласились обоюдно обеспечить друг другу в этих странах режим наиболее благоприятствуемой нации. 4 мая 1913 года к соглашению присоединилась Испания.

Последствия 
Соглашение 1912 года значительно смягчило противоречия между Францией и Италией в колониальном вопросе, что во многом и обусловило присоединение Италии к Антанте во время Первой Мировой войны по Лондонскому договору 1915 года.

Примечания 

Итальянское королевство (1861—1946)
Международные договоры Италии
Договоры Франции периода Третьей республики
1912 год в политике
1912 год в Италии
Международные договоры XX века
Октябрь 1912 года
Взаимоотношения Франции и Италии
История Парижа